Puppendorf ist der Name folgender Orte: 
 Puppendorf, Ortsteil von Magdeburg in Deutschland; siehe: Magdeburg-Puppendorf
 Puppendorf, ehemals im Kreis Rummelsburg, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Popowice (Miastko)